Mudhoney (band)
 Mudhoney (film)